San Fernando peut se référer à :

Toponyme

San Fernando (Buenos Aires), dans la province de Buenos Aires
le partido de San Fernando (partido), un arrondissement de la province de Buenos Aires
 San Fernando del Valle de Catamarca, chef-lieu de la province de Catamarca.
 le département de San Fernando, dans la province du Chaco

San Fernando (Bolívar)

San Fernando (Chili)

San Fernando de Monte Cristi, le chef-lieu de la province de Monte Cristi.

San Fernando, canton de la province d'Azuay.

San Fernando (Cadix)
 San Fernando de Henares
 San Fernando, station de la ligne 7 du métro de Madrid.

San Fernando (Californie)
 la vallée de San Fernando, à Los Angeles

San Fernando, une municipalité du Honduras, située dans le département d'Ocotepeque.

San Fernando (Chiapas), une municipalité du Mexique.
 San Fernando (Tamaulipas)

San Fernando, municipalité du département de Nueva Segovia.

San Fernando (Bukidnon)
 San Fernando (Cebu)
 San Fernando (Camarines Sur)
 San Fernando (Masbate)
 San Fernando (Pampanga) est la capitale de la Luçon centrale et de la province de Pampanga.
 San Fernando (La Union) est la capitale de la région d'Ilocos et de la province de La Union
 San Fernando (Romblon)

San Fernando (Salvador)

San Fernando (Trinité-et-Tobago)

San Fernando peut désigner plusieurs toponymes du pays :
 San Fernando de Apure : chef-lieu de la municipalité de San Fernando et capitale de l'État d'Apure ;
 San Fernando de Atabapo : chef-lieu de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 San Fernando del Guapo : capitale de la paroisse civile de San Fernando del Guapo de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda.

Subdivisions 
 San Fernando ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 San Fernando : municipalité de l'État d'Apure.
 San Fernando ou l'un de ses composés peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays : 
 San Fernando : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 San Fernando del Guapo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 Urbana San Fernando : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de San Fernando dans l'État d'Apure.

Patronyme
Manuel San Fernando, un réalisateur, scénariste et monteur de cinéma mexicain.

Voir aussi